Сезон футбольного Кубка Артигаса Уругвая 2009 года. В розыгрыше участвовали лучшие клубы Примеры сезона 2008/09. По итогам лигильи чемпион и вице-чемпион квалифицировались в Кубок Либертадорес 2010, 3-й и 4-й клубы — в Южноамериканский кубок 2009.

Таблица

Матчи

Тур 1
18 июля
Ливерпуль 1-1 Расинг
19 июля
Ривер Плейт 0-3 Дефенсор
Серро 3-1 Насьональ

Тур 2
22 июля
Ливерпуль 3-0 Ривер Плейт
Серро 2-0 Дефенсор
Насьональ 2-3 Расинг

Тур 3
26 июля
Расинг 3-1 Серро
Дефенсор 0-0 Ливерпуль
Ривер Плейт 4-2 Насьональ

Тур 4
29 июля
Ривер Плейт 1-0 Расинг
Насьональ 0-0 Дефенсор
Серро 3-0 Ливерпуль

Тур 5
2 августа
Ливерпуль 2-3 Насьональ
Дефенсор 2-4 Расинг
Серро 3-2 Ривер Плейт

Матч за 4-е место
5 августа
Ливерпуль 1-0 Дефенсор

Бомбардиры

Примечания

Ссылки
 результаты турниров на RSSSF

Лигилья Уругвая